Runggaldier puede hacer referencia a:

Alexia Runggaldier, atleta de biatlón italiana;
Alfred Runggaldier. entrenador de esquí nórdico y exesquiador italiano;
August Runggaldier, escultor tirolés;
Edmund Runggaldier, filósofo austríaco y jesuita;
Elena Runggaldier, saltadora de esquí italiana;
Klaus Runggaldier, profesor, autor y empresario;
Lukas Runggaldier, combinador nórdico italiano;
Mattia Runggaldier, combinador nórdico italiano;
Peter Runggaldier, esquiador alpino italiano.